Een verkeersweg:
 N349 (België)
 N349 (Frankrijk)
 N349 (Nederland), zie Provinciale weg 349
 N349 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing